Lubetkin:
 Berthold Lubetkin
 Cywia Lubetkin